Esmeril puede referirse a:

 Esmeril, un mineral de hierro y aluminio;
 Esmeril (artillería), pieza de artillería de pequeño calibre;
 Esmeril, esmeril de banco o amoladora, una máquina herramienta usada pulir para cortar, y que está fijada a una mesa;
 Esmeril angular, amoladora angular o radial, una herramienta usada para cortar, esmerilar y para pulir para cortar, y que se usa con una 1 o 2 manos;
 Vidrio esmerilado, un tipo de vidrio opacado;